Pansy – cortometraggio del 1912 diretto da Fred Huntley
Pansy – episodio del 1994 della serie tv The Bob Morrison Show
Pansy – episodio del 2012 della serie tv Laps